Polyhymnia (Baarn), een gebouw in Nederland
Polyhymnia (muze), in de Griekse mythologie de muze van de religieuze hymne
Polyhymnia (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter